Westermarkt (Amsterdam), een plein gelegen tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht te Amsterdam wat gedomineerd wordt door de Westerkerk
Westerstraat-markt, een wekelijkse markt gehouden op de Westerstraat te Amsterdam die in de volksmond vaak Westermarkt wordt genoemd
Westermarkt (Tilburg)